The Long Goodbye ist der Originaltitel von
 Der Tod kennt keine Wiederkehr, US-amerikanischer Film von 1973
 sowie der Literaturvorlage von Raymond Chandler

The Long Goodbye bezeichnet außerdem
 The Long Goodbye (2020), britischer Kurzfilm